Hans Otto Kraus ist der Name folgender Personen:

* Hans Otto Kraus (Maler, 1896) (1896–??), deutscher Maler 
 Hans Otto Kraus (Maler, 1907) (1907–1995), deutscher Maler